Iron Horse o The Iron Horse possono riferirsi a:

 Il cavallo d'acciaio (The Iron Horse) – film statunitense del 1924 diretto da John Ford.
 Iron Horse – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1966 al 1968.
 Iron Horse – gruppo musicale statunitense.
 Iron Horse – videogioco della Konami del 1986.
 Iron Horse – città della contea di Plumas, California.
 Ironhorse – gruppo musicale canadese